Ректоры Казанского университета со времени его основания:

Литература 
 Ректоры Казанского университета с 1804 года — времени его основания // Официальный сайт Казанского федерального университета.
 35 ректоров за 200 лет // Казанский университет. — 2004 — № 11 (ноябрь).
 Портреты без хрестоматийного глянца // Казанские истории. — 2004. — № 24-25.
 Алевтина Димитриева, Наталья Шарангина, Кадрия Mалкова. Казанский Университет в биографиях ректоров // Научно-документальный журнал «Гасырлар авазы — Эхо веков». — 2003. — № 1-2.

 
Казань
Ректор